Соревнования по стрельбе из лука в личном первенстве у женщин на летних Олимпийских играх 2012 года пройдут с 27 июля по 2 августа на территории лондонского стадиона Lord’s Cricket Ground. В соревнованиях примут участие 64 спортсменки из 40 стран.

Призёры

Соревнование

Квалификация 
В квалификации спортсменки выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф.

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте игр